Partit Republicà Radical, partit polític històric espanyol
 Receptor de reconeixement de patrons (de les sigles en anglès Pattern Recognition Receptor), proteïna receptora del sistema immunitari